Raza atomică a unui element chimic este măsurată în funcție de mărimea atomului respectiv, însemnând, de obicei, distanța tipică dintre nucleul atomic și marginea atomului (ultimul strat electronic).

Tipuri
 Raza van der Walls
 Rază ionică
 Rază de covalență
 Rază metalică
 Rază Bohr

Vezi și 
 Rază van der Waals
 Rază de covalență

Chimie nucleară
Proprietăți chimice